Белькур ():

 Белькур — один з головних майданів у центрі Ліона.
 Белькур — станція метро в Ліоні.